
Флаг города Кемерово — символ города Кемерово и Кемеровского городского округа.

Описание 
Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба города Кемерово, выполненные красным, черным, желтым и белым цветом.

Обоснование символики 
Флаг города Кемерово составлен на основе герба города Кемерово и повторяет его символику.

Фигуры символизируют исторически сложившиеся главные направления промышленного развития города:

 реторта – химическую промышленность;
 зубчатое колесо – машиностроение;
 колосья – плодородие земли, связанное с применением минеральных удобрений, вырабатываемых на химических предприятиях города.

Применённые в гербе цвета символизируют:

 червлень (красный цвет) – труд, мужество, энергию и силу;
 черный цвет – мудрость, а также основное богатство области, центром которой является город Кемерово, – каменный уголь;
 серебро (белый цвет) – чистые помыслы, надежность и доброту;
 золото (жёлтый цвет) – богатство и процветание.

Предыдущие флаги

Флаг города Кемерово 1997 года 

Флаг использовался с 1997 по 2019 годы. Он представляет собой полотнище красного цвета с вертикальной полосой синего цвета с двусторонним изображением в центре герба города Кемерово, который окроплён веткой зелёного цвета. Соотношение ширины и длины флага города Кемерово должно

Обоснование символики 
Используемые цвета несут определённую смысловую нагрузку: 
 красный — державность, мужество, слава, кровь пролитая за отечество, энергия, сила; 
 синий – честь, цвет Богоматери, под покровительством которой находится Россия, небесные силы, верность, постоянство, правда;
 зелёный — символ надежды, радости, изобилия, экологии.

См. также 
Герб Кемерово

Примечания 

Флаг
Флаги, содержащие зубчатое колесо
Флаги с изображением пшеничного колоса
Сосуды в геральдике